Положский регион () — один из восьми статистических регионов Северной Македонии. Название происходит от историко-географической области Полог. Центр — город Тетово.

Положский регион включает 9 общин расположенных в северо-западной части страны. Крупнейшими городами являются Тетово, Гостивар. По результатам переписи 2002 года в общинах Положского региона проживают — 304 125 жителей. Общая площадь общин региона — 2467 км².

Этнический состав населения региона согласно переписи 2002 года:

Примечания 

Статистические регионы Северной Македонии